Верхнелюба́жский сельсове́т — сельское поселение в Фатежском районе Курской области. Расположен на севере района.

Административный центр — село Верхний Любаж.

История 
В 1987 году был упразднён располагавшийся на территории сельсовета хутор Синки. В 2010 году к Верхнелюбажскому сельсовету были присоединены Игинский и Ясенецкий сельсоветы.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 

Муниципальные образования Фатежского района
Сельские поселения Курской области